Nawka ist der Familienname folgender Personen:

 Stanislaw Nawka (* 1960), deutscher Mediziner
 Tatjana Alexandrowna Nawka (* 1975), russische Eiskunstläuferin